Junior Walter Messias zkráceně Junior Messias (13. květen 1991, Ipatinga, Brazílie) je brazilský fotbalista hrající od roku 2021 za italský klub AC Milán.

Přestupy 

 z Casale do Chieri za 120 000 Euro
 z Gozzano do Crotone za 400 000 Euro
 z Crotone do Milán za 2 600 000 Euro (hostování)
 z Crotone do Milán za 4 500 000 Euro (přestup)

Statistiky

Úspěchy

Klubové 
 1× vítěz italské ligy (2021/22)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil hráče na Transfermarkt.de 

Brazilští fotbalisté
Fotbalisté Cruzeira
Fotbalisté FC Crotone
Fotbalisté AC Milán
Muži
Fotbaloví záložníci
Narození v roce 1991
Narození 13. května
Žijící lidé